
Die 64. UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 2013 in Louisville, Kentucky, Vereinigte Staaten, ausgetragen. Das erste Mal seit Beginn der Weltmeisterschaften 1950 wurden diese nicht in Europa ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Frauen

Junioren

U 23

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

2013
Radsportveranstaltung 2013
Radsportwettbewerb in den Vereinigten Staaten
Sportveranstaltung in Louisville (Kentucky)